Аслан — имя тюркского происхождения, означающее «лев» (также Арслан, Арсалан).

Личное имя 
 Аслан-бей — абхазский князь в 1808–1810 гг.
 Аслан ибн Шахмардан (1781–1836) — правитель Гази-Кумуха.
 Аслан Масхадов (1951–2005) — президент Чеченской Республики Ичкерия.

Фамилия 
 Аслан, Ана-Василикия (1897—1988) — румынский медик-геронтолог.
 Аслан, Рафкат Асланулы (род. 1994) — казахстанский футболист.
 Аслан, Реза (род. 1972) — американский писатель персидского происхождения.
 Аслан, Сиявуш (1935—2013) — актёр Азербайджанского академического драматического театра.
 Аслан, Хатидже (род. 1962) — турецкая актриса.
 Аслан, Эрджюмент (род. 1976) — турецкий боксёр.
 Аслан, Юсуф (1947—1972) — один из основателей Народно-освободительной армии Турции.

Литературные персонажи 
 А́слан — волшебный лев, персонаж серии книг К. С. Льюиса «Хроники Нарнии».

См. также 
 Арслан
 Руслан